Waiting for the Sun (album), studioalbum uit 1968 van The Doors
Waiting for the Sun (nummer van The Doors), nummer van The Doors, afkomstig van het album Morrison Hotel
Waiting for the Sun (Powderfinger), nummer van Powderfinger, afkomstig van het album Odyssey Number Five
Waiting for the Sun (Priscilla Büchele), een single van Priscilla Büchele uit 2007